Plusieurs basiliques ont été nommées basilique du Saint-Esprit en référence à l’Esprit saint et à la Pentecôte :
 la  de Buenos Aires en Argentine ;
 la  de La Grita au Venezuela ;
 la basilique du Saint-Esprit de Naples en Italie ;
 la cathédrale-basilique du Saint-Esprit de Terrassa en Espagne.

Voir aussi 
 
 
 
 

~
SaintEsprit